Андре́й Козло́вский:  Козловский, Андрей Владимирович (род. 1959) — российский автор-исполнитель.
 Козловский, Андрей Иванович (1979—2003) — российский боксёр.